Hlinsko bezeichnet

Hlinsko v Čechách, Stadt im Okres Chrudim, Tschechien
Hlinsko u Lipníka nad Bečvou (Leimgruben), Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien 
Hlinsko pod Hostýnem (Hlinsko am Hostein), Ortsteil von Bystřice pod Hostýnem, Okres Kroměříž, Tschechien
Hlinsko u Vráta (Hlinz), Ortsteil von Rudolfov, Okres České Budějovice, Tschechien